Ende steht für:

 Ende (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ende (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Am Ende (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Ende (Film), spanischer Film von Jorge Torregrossa (2012)
 Ende (Kategorientheorie), spezieller Grenzwert
 Ende (Topologie), spezielle Äquivalenzklasse
 Ende, Zeitangabe, z. B. „Ende April“, „Ende 2020“
 Ende, Computertaste, siehe Tastaturbelegung #Tasten zur Steuerung des Cursors
 Ende, Schluss eines literarischen Werks, siehe Schluss (Literatur)
 Ende, Schlussbild von Filmen, siehe Abspann
 Ende, Sprosse des Geweihs, siehe Geweih #Wachstum
 Ende, Tau, siehe Tauwerk #Verwendung der Begriffe „Tau“ und „Tauwerk“

Ende ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Ende (Deisenhausen), Ortsteil von Deisenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Ende (Herdecke), Ortsteil von Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ende (Wissen), Ortsteil von Wissen (Stadt), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

in Indonesien:
 Ende (Flores), Stadt auf Flores, Indonesien
 Ende (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk auf Flores, Indonesien
 Ende (Insel), Insel bei Flores, Indonesien

eNDe steht für:

 eNDe, Alternativname für DDR von unten, Split-LP von Zwitschermaschine und Schleim-Keim (1983)

Siehe auch:

 Ende der Welt
 Ende der Menschheit
 Das Ende
 Haus Ende